Grotzen bezeichnet

 mundartlich das Kerngehäuse von Früchten
 Grotzen (Fell), auch Krotzen, Fachbegriff für die Fellmitte mit den Rückgratstreifen